Такмичње у трчању на 200 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 14. и 15. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, није бранила Марија Рјемјењ из Украјине.

Земље учеснице 
Учествовало је 35 такмичарки из 22 земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки у трци на 200 метара 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарлки у трци на 200 метара са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014 и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификација 
Прве четири из сваке квалификационе групе (КВ) и четири најбоље по времену (кв) су се пласирале у полуфинале.

Ветар:Прва група: +0,1 m/s, Друга група: +0,1 m/s, Трећа група: +0,1 m/s, Четврта група: −0,4 m/s, Пета група: +0,1 m/s

Полуфинале 
За финале пласирале су се две првопласиране из сваке од 3 полуфиналне групе (‘‘‘КВ’‘‘) и две према постигнутом резултату.(‘‘‘кв’‘‘)

Ветар:Прва група: +0,3 m/s, Друга група: −0,6 m/s, Трећа група: +0,3 m/s

Финале 
Ветар: −0,5 m/s

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 200 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном